Alfred Agache peut désigner :
 Alfred Agache (1843-1915), un peintre français.
 Alfred Agache (1875-1959), un urbaniste français, neveu d'Alfred Agache (1843-1915).